Il doppio maschile dello Samsung Securities Cup 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Rameez Junaid e Frank Moser erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Sanchai Ratiwatana e Sonchat Ratiwatana hanno battuto in finale Purav Raja e Divij Sharan 6–4, 7–6(7–3).

Teste di serie

  Jordan Kerr /  David Martin (semifinali)
  John Paul Fruttero /  Raven Klaasen (semifinali)

  Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (campioni)
  Purav Raja /  Divij Sharan (finale)

Tabellone

Note 
 

Samsung Securities Cup 2011